Massaia – femminile di massaio
 Massaia – sinonimo di casalinga
 Guglielmo Massaia – cardinale ed arcivescovo italiano
 Victor Massaia – calciatore brasiliano